Антони Фелпс (; род. 25 августа 1928, Порт-о-Пренс) — гаитянский писатель, пишет на французском языке.

Биография 
Учился в Канаде и США (1950—1953). Вернувшись на родину, работал на радио. Входил в группу Haïti Littéraire, основал журнал Semences, руководил театральной труппой Prisme. Дебютировал книгой стихов в 1960, написал несколько радиопьес. Выступил против режима Дювалье. После кратковременного тюремного заключения покинул страну в 1964. Живет в Канаде, работает на радио.

Произведения

Стихи 
 Лето/ Été. Couverture et illustrations de Grace Phelps en collaboration avec l’auteur. Port-au-Prince : Impr. N. A. Théodore, 1960.
 Присутствие, поэма/ Présence; poème. Illustrations de Luckner Lazard. Port-au-Prince: Haïti-Littéraire,1961.
 Осколки молчания/ Éclats de silence. Port-au-Prince: Art Graphique Presse 1962.
 Четыре стороны света/ Points cardinaux. Montréal: Holt, Rinehart et Winston, 1966.
 Motifs pour le temps saisonnier. Paris: P. J. Oswald, 1976.
 La Bélière caraïbe. La Habana: Casa de las Américas, 1980 (также: Montréal: Nouvelle Optique, 1980; премия Casa de las Americas)
 Même le soleil est nu. Montréal: Nouvelle Optique, 1983.
 Orchidée nègre. Montréal: Triptyque, 1987.
 Les doubles quatrains mauves. Port-au-Prince: Éditions Mémoire, 1995.
 Immobile Voyageuse de Picas et autres silences. Montréal: CIDIHCA, 2000.
 Femme Amérique. Trois-Rivières/ Marseille: Écrits des Forges / Autres Temps, 2004.
 Une phrase lente de violoncelle. Montréal: Éditions du Noroît, 2005.
 Une plage intemporelle. Montréal: Éditions du Noroît, 2011
 L’araignée chiromancienne. Trois-Rivières: Éditions d’art Le Sabord, 2012
 Nomade je fus de très vieille mémoire. Paris: Éditions Bruno Doucey, 2012

Новеллы 
 Mon pays que voici. Suivi de les Dits du fou-aux-cailloux. Honfleur: P.J. Oswald, 1968. (новое изд.: Montréal: Mémoire d’encrier, 2007)
 Et moi, je suis une île. Montréal: Leméac, 1973 (переизд.: Montréal: Bibliothèque québécoise, 2010)
 Le mannequin enchanté. Montréal: Leméac, 2009

Романы 
 Минус бесконечность/ Moins l’infini, roman haïtien. Paris: Les Éditeurs Français Réunis, 1973 (переизд. Montréal : CIDIHCA, 2001).
 Mémoire en colin-maillard. Montréal : Éditions Nouvelle Optique, 1976 (переизд.: Montréal : CIDIHCA, 2001)
 Haïti ! Haïti ! Montréal: Libre Expression, 1985 (в соавторстве)
 La Contrainte de l’inachevé. Montréal: Leméac, 2006

Пьесы 
 Une quinzaine de pièces radiophoniques. Radio Cacique, Haïti, 1961-64.
 Условное наклонение/ Le conditionnel. Montréal: Holt, Reinhart et Winston, 1968.

Признание 
Произведения Фелпса переведены на основные европейские языки и японский.

Публикации на русском языке 
 [Стихи]// Иностранная литература, 1963, № 3
 [Стихи]// Взорванное молчание. Современная поэзия Гаити. М., 1968
 Минус бесконечность: роман// Иностранная литература, 1975, № 7, p. 22-58; № 8, p. 126—181

Примечания

Ссылки 
 Биография

Писатели Гаити
Поэты Гаити
Драматурги Гаити